

Geografia 
 Cerro Los Pápagos – vetta nello stato di Sonora a nord-ovest di Città del Messico.
 Papagos – ex comune greco nella periferia dell'Attica.

Persone 
 Alexandros Papagos (1883-1955) – generale e politico greco.
 Leonidas Papagos (1844 – ?) – generale greco.